Vláda Sebastiana Kurze se vztahuje k dvěma kabinetům Rakouska vedených Sebastianem Kurzem:

 První vláda Sebastiana Kurze – koaliční vláda v letech 2017–2019,
 Druhá vláda Sebastiana Kurze – koaliční vláda v letech 2020–2021.